Галкбанк () — турецький державний банк.

Історія 
«Галкбанк» заснований в 1933 р.  і почав пропонувати послуги в 1938 р. У період між 1938 і 1950 роками це була кредитна спілка, метою якої було надання торговцям та ремісникам позик на вигідних умовах для сприяння економічному зростанню Туреччини. У 1950 р. воно розпочало відкриття філій та надання позик клієнтам. У 1964 р. Halkbank розпочав масштабну програму, в якій збільшив свій капітал, і створив загальнодержавну мережу філій. Halkbank поглинув кілька менших банкрутських державних банків у 1990-х та на початку 2000-х: Töbank у 1992, Sümerbank у 1993, Etibank у 1998 та Emlakbank у 2001. Одним з головних поворотних моментів для Halkbank стало придбання Pamukbank в 2004 році. Після цього він пройшов значний процес реструктуризації для підготовки до приватизації. 10 травня 2007 року 24,98% акцій Halkbank було продано в рамках публічної торгівлі та розміщено на Стамбульській фондовій біржі. 16 листопада 2012 року відсоток акцій, котируваних на біржі, зріс до 48,9%.  Головний офіс Halkbank було перенесено з Анкари до Стамбула в червні 2015 року. 24 лютого 2017 року акції Halkbank, що перебувають у державній власності, були передані Фонду багатства Туреччини .

Суперечка щодо торгівлі нафтою в Ірані 
Halkbank був ланкою ланцюга фінансування іранських нафтових інтересів після ядерних санкцій США.  У березні 2012 року Ірану було зупинено використання міжнародної системи переказу грошей SWIFT .  Здається, що Halkbank у період з березня 2012 року по липень 2013 року, коли діяв режим санкцій ООН до угоди P5 + 1 від листопада 2013 року, придбав на відкритому ринку золота на суму близько 13 млрд доларів.  Санкції не дозволили Ірану платити в доларах або євро, але золото ніколи не згадувалося в режимі санкцій, і тому ця лазівка дозволяла використовувати золото для фінансування придбання іранських нафтопродуктів. Halkbank дозволив посередникам Ірану купувати золото з їхньою турецькою лірою, і це золото знайшло шлях назад до іранської скарбниці.  Одне з розслідувань виявило, що лише в серпні 2012 року з Туреччини до Дубая було доставлено 2 млрд. доларів золотих злитків (близько 36 тонн).  Відстоюючи своє рішення не застосовувати власні санкції, адміністрація Обами наполягала на тому, що Туреччина лише передавала золото приватним іранським громадянам. Адміністрація стверджувала, що, як наслідок, це не було явним порушенням її розпорядження. Посол Ірану в Туреччині Алі Реза Бікделі нещодавно похвалив Halkbank за його «розумні управлінські рішення за останні роки [які] відіграли важливу роль в ірано-турецьких відносинах».  Halkbank заявив, що санкцій проти торгівлі дорогоцінними металами з Іраном не було до 1 липня 2013 р. 

Halkbank також мав рахунки в Індії  в 2013 році: «Індія тепер заборгувала Ірану 5,3 млрд доларів нафтового боргу. Індія планує платити Ірану 1 мільярд доларів на місяць - це 12 мільярдів доларів щороку - також через Halkbank»

Примітки

Джерела

Посилання 
    
 
Банки Туреччини